Liebfrauenschule ist der Name folgender Schulen:

 Katholische Schule Liebfrauen, Berlin
 Erzbischöfliche Liebfrauenschule Bonn, katholische Privatschule des Erzbistums Köln und staatlich anerkanntes Mädchengymnasium
 Liebfrauenschule Bensheim, katholische Privatschule des Bistums Mainz und staatlich anerkanntes Mädchengymnasium
 Liebfrauenschule Cloppenburg, Gymnasium in Cloppenburg unter katholischer Trägerschaft
 Liebfrauenschule Coesfeld, Gymnasium in Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler, koedukatives Gymnasium in Eschweiler unter katholischer Trägerschaft
 Liebfrauenschule Geldern, ein Berufskolleg in Trägerschaft des Bistums Münster
 Liebfrauenschule Köln, privates, staatlich anerkanntes Gymnasium des Erzbistums Köln in Köln-Lindenthal
 Liebfrauenschule Mülhausen, Gymnasium in freier Trägerschaft in der Gemeinde Grefrath im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Liebfrauenschule Oldenburg, Gymnasium in Oldenburg unter katholischer Trägerschaft
 Liebfrauenschule Vechta, Mädchengymnasium in Trägerschaft der Schwestern Unserer Lieben Frau (Coesfeld) in Vechta